Industrimotorer används i anläggningsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, generatoraggregat och så vidare. Industrimotorer är ofta konstruerade för drift vid specifikt varvtal, ofta med stabilare blockkonstruktion.

Motorteknik
Jordbruksredskap